Toponimi italiani
 Rosia – frazione di Sovicille nella provincia di Siena
 Rosia – torrente della provincia di Siena

Toponimi romeni
 Roşia – comune del distretto di Bihor
 Roşia – comune del distretto di Sibiu
 Roșia de Amaradia – comune del distretto di Gorj
 Roșia de Secaș – comune del distretto di Alba
 Roșia Montană – comune del distretto di Alba